Francisco de Assis Pacheco, mais conhecido apenas como Assis Pacheco (Itu, 8 de janeiro de 1865 — Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1937) foi um compositor, teatrólogo, pianista, maestro e crítico de arte brasileiro

Obras 
 A capital federal (c/ Nicolino Milano e Luís Moreira)
 Aquidabã
 Fantasia
 Itararé
 O tribofe
 Ti-tim-mirim

Ligações externas 

 Partituras gratuitas de Francisco de Assis Pacheco no International Music Score Library Project (IMSLP)

Compositores do estado de São Paulo
Pianistas do estado de São Paulo
Maestros de São Paulo
Críticos de arte do Brasil
Teatrólogos do Brasil
Naturais de Itu